Лорі Макніл була чинною чемпіонкою і змогла захистити свій титул, у фіналі перемігши Зіну Гаррісон-Джексон з рахунком 6–2, 6–2.

Сіяні гравчині 
The top eight seeds receive a bye into the second round.

  Зіна Гаррісон-Джексон (фінал)
  Лорі Макніл (Чемпіонка)
  Іва Майолі (чвертьфінал)
  Наталі Тозья (півфінал)
  Бренда Шульц (півфінал)
  Патті Фендік (3-тє коло)
  Мередіт Макґрат (2-ге коло)
  Пем Шрайвер (чвертьфінал)
  Лариса Нейланд (3-тє коло)
  Міріам Ореманс (3-тє коло)
  Крістін Редфорд (3-тє коло)
  Рейчел Макквіллан (3-тє коло)
  Елна Рейнах (3-тє коло)
  Йоаннетта Крюгер (чвертьфінал)
  Лаура Голарса (чвертьфінал)
  Клер Вуд (3-тє коло)

Кваліфікація

Сітка

Фінальна частина

Верхня половина

Секція 1

Секція 2

Нижня половина

Секція 3

Секція 4

Посилання 
 DFS Classic 1994 Draws
 ITF Tournament Page 
 ITF singles results page

DFS Classic, одиночний розряд
1994